Ме́ньшикова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Меньшикова, Александра Григорьевна (урождённая Коробова, в замужестве Меньшова; 1840—1902) — русская оперная певица, вокальный педагог.
 Меньшикова, Елизавета Андреевна
 Меньшикова, Зоя
 Меньшикова, Леонида Пимоновна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Меньшикова, Нина Евгеньевна (1928—2007) — советская и российская киноактриса; народная артистка РСФСР.
 Меньшикова, Татьяна Сергеевна (1921 — ?) — советский учёный. Другое 
 Меньшикова — река в Свердловской области.
 Остров Меньшикова